Fontes peut désigner :

Toponymes 
au Portugal :
Fontes, paroisse civile de la municipalité d'Abrantes, située dans le district de Santarém et la région Centre ;
Fontes, paroisse civile de la municipalité de Santa Marta de Penaguião, située dans le district de Vila Real et la région Nord.
en Espagne
Fontes, le nom valencien d'une commune espagnole de la Province de Castellón.
Son nom castillan est Fuentes de Ayódar.

Voir aussi
Fontès, commune française de l'Hérault.

Autres 
Les fontes de caractères, ensembles de glyphes,  c’est-à-dire de représentations visuelles de caractères, d’une même police d’écriture, de même style, corps et graisse.

Homonymie de toponyme